Vöhringer oder Voehringer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Vöhringer (* 1968), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Eduard Vöhringer (1859–1936), württembergischer Oberamtmann
 Gotthilf Vöhringer (1881–1955), deutscher Theologe
 Klaus Vöhringer (* 1951), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Sabine Vöhringer (* 1964), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch:
 Föringer